Liimatta est un patronyme finnois et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1976), musicien et écrivain finlandais

Toponyme

, quartier de la ville de Vyborg

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois